Hermes – w mitologii greckiej bóg kupców, złodziei, podróżnych, pasterzy; posłaniec bogów i psychopomp
 Hermes – imię męskie
 Hermes – miejscowość we Francji, w regionie Pikardia
 Hermes – piłkarz i trener brazylijski
 Hermes – planetoida o numerze katalogowym 69230
 Hermes – postać biblijna
 Hermes – telewizor czarno-biały
 Hermes – anulowany załogowy statek kosmiczny wielokrotnego użytku Europejskiej Agencji Kosmicznej
 Hermes – przedsiębiorstwo z branży usług kurierskich
 Hermes – starożytna rzeźba rzymska z I wieku n.e.

Zobacz też 

 Hermes Trismegistos – synkretyczne bóstwo hellenistyczne
 Hermès – francuski dom mody
 HMS „Hermes” – nazwa okrętów Royal Navy
 ZG3 „Hermes” (Vasilefs Georgios) – niemiecki niszczyciel okresu II wojny światowej
 Elbit Hermes 90 – izraelski bezzałogowy aparat latający
 Elbit Hermes 450 – izraelski bezzałogowy aparat latający
 Elbit Hermes 900 – izraelski bezzałogowy aparat latający
 Georg Hermes – niemiecki teolog rzymskokatolicki
 Kokkolan Hermes – fiński klub hokejowy